Astronomia: tipus d'estrella. Vegeu nana roja.
 Sèrie de televisió: Sèrie de TV de comèdia de situació i de ciència-ficció traduïda al català com a El Nan Roig. Vegeu Red Dwarf.
 Corporació de parla catalana al joc EVE Online (CCP)